Das Wort Verfolger bezeichnet
 einen speziellen Bühnenscheinwerfer; siehe Verfolger (Scheinwerfer)
 eine Erzählung von Julio Cortázar aus dem Jahr 1959; siehe Der Verfolger
 im Dramadreieck einen Täter